Capella de Sant Joan de Blanes, a Blanes (la Selva)
 Capella de Sant Joan (Olius), a la masia Sant Joan d'Olius (Solsonès)
 Capella de Sant Joan del Pont, a Cardona (Bages)
 Capella de Sant Joan (els Prats de Rei). als Prats de Rei (Anoia)
 Capella de Sant Joan Samora, a Sant Llorenç d'Hortons (Alt Penedès)
 Capella de Sant Joan (Vilafranca del Penedès), església de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)